|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Forest Hills (officieel Forest Hills Tennis Classic) van 2007 vond plaats van 21 tot en met 25 augustus 2007 in Forest Hills, een deel van de wijk Queens in New York. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.


Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Meghann Shaughnessy was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Gisela Dulko uit Argentinië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Française Virginie Razzano in twee sets. Dulko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Forest Hills op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de tweede van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Forest Hills 2007
Forest Hills